Carlos Oliveira (ator), português
 Carlos Oliveira (futebolista), cubano
 Carlos Oliveira (jornalista), brasileiro
 Carlos de Oliveira, escritor português
 Carlos Oliveira, da lista de personagens de Resident Evil